Домажлице:

 Домажлице — город на юге Пльзенского края Чешской Республики.
 Домажлице — один из 7 районов Пльзенского края Чешской Республики.